Herbály Péter (Budapest, 1980. február 2.) magyar nemzetközi strandlabdarúgó-játékvezető. Egyéb foglalkozása: egy multinacionális cég főosztályvezetője, menedzser.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsga letételét követően a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) különböző labdarúgó osztályaiban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. NB. III-as minősítéssel lett országos utánpótlás játékvezető. Az országos keretben, az NB. II. -ben foglalkoztatták rendszeresen, majd átminősítéssel nemzeti- és nemzetközi strandlabdarúgó-játékvezető lett. Több mérkőzést vezetett a futsal NB. I.-es magyar bajnoki sorozatban. Vezetett strandlabdarúgó döntőinek száma: 1. (2008).

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottságának felterjesztésére 2007-ben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) beach soccer, standlabdarúgó-játékvezetőinek táborába került. A 49 nemzetközi strandlabdarúgó-játékvezető között ketten, ő és Mészáros István képviselik Magyarországot.

Világbajnokság
2007 júliusában megkapta a magyar játékvezetés történetének első hivatalos strandfoci-játékvezető küldést. A portugál Portimaóban vezethetett. 2008-ban több megbízást kapott, vezetett a benidormi világbajnoki selejtezőn, Olaszországban a lignanói tornára, ahol a strandlabdarúgó világbajnokság egyik selejtező csoportja volt. A tornán, kiegyensúlyozott tevékenységének köszönhetően a döntő egyik bírója lehetett. A 2009 évi strandlabdarúgó világbajnokság selejtező sorozatában, Portugáliában kapott megtisztelő játékvezetői feladatot. 2010. júniusig 11 tornán, kettő mundialitón, azaz minivilágbajnokságon működött. Hét alkalommal vezethetett döntőt.

Játékvezető-család
Herbály Lajos a játékvezető édesapja az országos játékvezetői kertben NB. II. -es minősítéssel 1989-től 1995-ig fújta a sípot, kispályás mérkőzéseken ma is aktív játékvezető. Idősebbik fia Herbály Attila az NB. III.-as minősítésű játékvezetést a labdarúgásért (kapusként játszott) hagyta abba. Általános tapasztalat, hogy egy labdarúgó a játékvezetésért hagyja abba a játékot, esetében pont fordítva történt. A fiatalabbik fiú, Péter a szigorúan meghatározott játékvezetői útvonal bejárásával lett, országos, majd nemzetközi minősítésű strandlabdarúgó-játékvezető.

Források

Külső hivatkozások 

1980-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők